

Matematica 
 V4 – gruppo di Klein

Altro 
 Gruppo di Visegrád: alleanza di quattro paesi dell'Europa centrale
 Maserati V4: automobile della Maserati
 Motore V4: motore a V con quattro cilindri